

Geografia 
 Forni Avoltri – comune italiano del Friuli-Venezia Giulia
 Forni di Sopra – comune italiano del Friuli-Venezia Giulia
 Forni di Sotto – comune italiano del Friuli-Venezia Giulia
 Ghiacciaio dei Forni – ghiacciaio italiano del Gruppo Ortles-Cevedale nelle Alpi Retiche meridionali
 Upper Forni – località della California

Persone
 Alberto Forni – storico italiano
 Antonio Forni – aviatore e marinaio italiano
 Antonio Forni – militare e garibaldino italiano
 Cesare Forni – politico e militare italiano
 Efrem Forni – cardinale italiano
 Giovanni Forni – tiratore di fune italiano
 Girolamo Forni – imprenditore, pittore, collezionista d'arte e commerciante italiano
 Joséphine Forni – sciatrice alpina francese
 Luciano Forni – politico italiano
 Marcello Forni – pallavolista italiano
 Maria Giulia Forni – ex cestista e arbitro di pallacanestro italiana

Cognomi composti
 Carlo Livizzani Forni – cardinale italiano
 Guglielmo Forni Rosa – docente e storico italiano

Altro 
 Arnaldo Forni Editore – casa editrice italiana